José de Castro pode referir-se a:
José de Castro — político português do período da Primeira República;
Monsenhor José de Castro — sacerdote católico português e historiador.

Desambiguação